Videla kan henføre til:

 Jorge Rafael Videla – de facto præsident i Argentina 1976 til 1981.
 Gabriel González Videla – præsident i Chile 1946 til 1952.